Лозино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лозино — хутор в Глубокском районе Витебской области.

Украина 
 Лозино — село в Яворовском районе Львовской области.